Плоштина има више значења:

 Плоштина (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Плоштина (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Плоштина (Горж), насеље у округу Горж у Румунији